Kanalisering kan syfta på:

 Kanalisering (genetik) – ett mått på hur väl en population kan utveckla samma fenotyp oberoende av sin miljö eller genotyp
 Kanalisering (andlig) – en andlig, medial företeelse som innebär en förmedling av information eller känslor via en persons medvetande från yttre krafter såsom andeväsen (se även Automatisk skrift)
 Kanalisering – omvandla ett naturligt vattendrag så att det blir farbart för båttrafik, se kanal

Se även
Vattenreglering